Ариф Де́фри Ариа́нто, известен как Дефри Джулиант (родился 28 декабря 2002 года в Бангкинанг, Кампар, Риау, Индонезия) — индонезийский певец, выступающий в жанре дангдут. Прославился тем, что стал финалистом третьего сезона «Лига Дангдут Индонезия», представляющего провинцию Риау, который транслировался индонезийским телеканалом Indosiar в 2020 году.

Жизнь и карьера

2002—2020: Ранние годы 
Ариф Дефри Арианто родился и вырос в Бангкинанге (Кампар, Риау) в семье Джулианто Дана и Сусилавати. Он происходил из семьи музыкантов, оба его родителя работают певцами. Он третий из пяти детей, вместе со старшими братьями Андре Фикри Акбаром и Нугие Рианди Юфенелем и младшими братьями Мухаммадом Хайкалом Джулси и Нуфалом Октавиано. Его младший брат Хайкал погиб в аварии на мотоцикле 10 февраля 2020 года. У Джулианта было хобби петь с детства, он начал петь в возрасте 9 лет. В старшей школе он часто выигрывал вокальные конкурсы, например, 2-е место в профессиональной школе FLS2N Kampar Regency в 2017 и 2018 годах. В 2017 году Джулиант был избранв качестве посла молодежи Риау в 2017 году. Он также был выбран в качестве третьего победителя Буджанг Кампар на мероприятии Буджанг Дара 2018 года в Регентстве Кампар. В 2019 году он прошёл прослушивание на «2019 Liga Dangdut Indonesia», но дошёл только до стадии видеобудки, и в то время его не называли представителем провинции. В том же году он принял участие в мероприятии TVRI Riau Dangdut Star..

2020 — настоящее время: «Лига Дангдут Индонезия» и начало карьеры 
Джулиант возвращается на прослушивание для участия в конкурсе «Лига Дангдут Индонезия 2020». Он был выбран одним из пяти участников, представляющих Риау. Джулиант разыграл два билета, чтобы представлять провинцию Риау перед судьями. За свои выступления с песнями «Keangkuhan», «Madu» и «Syahdu» (дуэт с Рарой) он был признан квалифицированным для участия в заключительном концерте на сцене «Liga Dangdut Indonesia» 2020 года.

Семьдесят участников, прошедших в финальный концертный раунд Liga Dangdut Indonesia 2020, были разделены на четырнадцать групп (семь групп красных команд и семь групп белых команд). В раунде Top 70 Джулиант впервые появился на четырнадцатый день, снова исполнив песню «Keangkuhan» оригинального исполнителя Вавы Марисы. В этом раунде он вышел в топ-56. В раунде Top 56 он исполнил песню «Kehilangan» оригинального певца Rhoma Irama. Он прошёл в следующий раунд с самым высоким процентным результатом.

После выступления, которое всегда дает наивысший процентный результат в каждом раунде, Джулиант вылетел из 18-го раунда, когда он спел «Gadis Melayu» Джамала Абдиллы. У него есть фандом под названием Фандеф.

В августе 2021 года Джулиант через Koko Record HD выпустил свой дебютный сингл «Tiara Ku Di Pulau Batam», сочиненный Rio Astar. Через неделю после выпуска своего дебютного сингла он дуэтом с другим участником «2020 Liga Dangdut Indonesia», Пушпа Индах, выпустил песню под названием «Cinta Mati», которую написал Эван Будяна. В следующем месяце он вернулся в дуэт с Puspa Indah, выпустив песню под названием «Seringgit Dua Kupang», которую также сочинил Rio Astar.

Образование 
Джулиант получил образование в SD Negeri 008 Langgini и SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Окончил SMK Negeri 1 Kuok по специальности «Агробизнес пресноводного рыболовства». Джулиант в настоящее время учится в STISIP Persada Bunda по специальности Коммуникационные исследования"

Дискография

Одиночные игры

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Музыканты Индонезии